Lactophrys är ett släkte av fiskar. Lactophrys ingår i familjen koffertfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koffertfiskar
Lactophrys